Anta (provincie), een provincie in Peru
 Anta (Anta) (district), een district in bovengenoemde provincie
 Anta (departement), een departement in de Argentijnse provincie Salta
 Alternatieve benaming voor de Laaglandtapir vanwege de portugese naam van dit dier